Astral se poate referi la următoarele articole:

 Astral Impex, companie de distribuție de produse alimentare din România
 Astral Telecom, fostă companie furnizoare de internet și televiziune prin cablu din România
 Astral (automobil), automobil britanic din 1923
 Astral Consulting Services, companie australiană de consultanță
 Astral Media, companie canadiană de radio și televiziune
 Astral Tech, companie canadiană de tehnologie web mobilă
 Astral Poly Technik Limited, companie indiană de articole sanitare

Vezi și 
 Astru (dezambiguizare)
 Astra (dezambiguizare)
 Dedublare astrală